Therezinha é um prenome lusófono. Pode se referir a:

Therezinha Röhrig - um soprano camerista brasileiro.
Therezinha Ruiz - uma política brasileira. 
Therezinha de Castro - uma historiadora, geógrafa, pesquisadora, escritora e professora brasileira.
Therezinha - dubladora brasileira 

Desambiguação